

Серославиці — село в гміні Звежин Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Серославиці — село в гміні Нове Бжесько Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Серославиці — село в гміні Бичина Ключборського повіту Опольського воєводства
 Серославиці — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства